La Copa Sudamericana 2004 est la troisième édition de la Copa Sudamericana, la compétition instaurée par la CONMEBOL, réservée aux meilleurs clubs des championnats d'Amérique du Sud et disputée en deuxième partie de saison (d'août à décembre). Le vainqueur rencontre le club sacré en Copa Libertadores 2004 lors de la Recopa Sudamericana.

La première phase de la compétition est composée d'affrontements entre clubs issus d'un même pays (excepté pour le tenant du titre, Cienciano del Cusco qui rencontre le vainqueur du duel vénézuélien). La seule modification par rapport à l'édition précédente se situe au niveau des éliminatoires des clubs brésiliens, qui adoptent les matchs à élimination directe plutôt que les poules.

C'est le club argentin de Boca Juniors qui remporte le titre après avoir disposé en finale des Boliviens de Club Bolívar. C'est le premier titre du club dans la compétition, et le treizième au niveau international. Quant au Club Bolívar, c'est tout simplement le premier club bolivien à atteindre la finale d'un tournoi continental.

Clubs participants

Compétition

Premier tour 

{{Foot match|Goiás EC |5 - 3| Atlético Mineiro|4 - 2|1 - 1|bgcolor1=}}

|}

 Second tour 

|}

 Huitièmes de finale 

|}

 Quarts de finale 

|}

 Finale 

 Annexes 
 Meilleurs buteurs 5 buts :  Horacio Chiorazzo (Bolivar La Paz)4 buts :'''
  Carlos Casteglione (Arsenal de Sarandi)
  Alex Aguinaga (LDU Quito)

Articles connexes 
 Copa Libertadores 2004
 Copa Sudamericana

Lien externe 
  Copa Sudamericana 2004 sur rsssf.com

Football en 2004
Copa Sudamericana